Offendorf ist der Name folgender Orte:
 Offendorf (Bas-Rhin), französische Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Offendorf (Mindelstetten), Ortsteil des Marktes Mindelstetten, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Offendorf (Ratekau), Ortsteil der Gemeinde Ratekau, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein